Sezon GET-ligaen rozegrany zostanie na przełomie 2019 i 2020 roku jako 81. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Norwegii w hokeju na lodzie.

Sezon zasadniczy

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach norweskiej ligi hokejowej w sezonie 2019/2020 składać się będzie z trzech rund. Uczestniczyć w niej będą drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce w sezonie zasadniczym (1-4), będzie miała przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji. Przy tym mistrz sezonu zasadniczego, będzie mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane będą w formule do czterech zwycięstw według schematu: 1-1-1-1-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1, 3, oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywać będzie w swojej hali mecz drugi, czwarty i ewentualnie szósty.

Nagrody

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Hokej na lodzie w Norwegii
2019 w hokeju na lodzie
2020 w hokeju na lodzie
2019 w Norwegii
2020 w Norwegii
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019